Герман V
 Герман V (1833—1920) — патриарх Константинопольский (1913—1918).
 Герман V (1180—1243) — маркграф Бадена и титулярный маркграф Вероны. См. также 
 
 
 
 

 Примечания